Пауль Вильгельм Боймер (; 11 мая 1896 — 15 июля 1927) — германский лётчик-истребитель, один из лучших асов Первой мировой войны с 43 сбитыми самолётами противника, занимающий 9-е место среди германских асов Первой мировой войны по количеству сбитых самолётов противника.

Биография 
Будучи юношей наблюдал за полетом дирижаблей. С тех пор мечтал о полётах. По окончании школы обучился профессии зубного техника. Зарабатывая на этом деньги тратил их на своё обучение в лётной школе. Летом 1914 года получил лицензию лётчика.

С началом Первой мировой войны добровольцем решил записаться в воздушный отряд речного флота, но получил отказ. Был зачислен в 8-й запасной батальон 70-го пехотного полка. После почти двухмесячной подготовки был отправлен на Западный фронт. Сражался сначала в Сент-Квентин во Франции, а с начала 1915 года на Восточном фронте. В Гродно был ранен в левое предплечье. Находясь на излечении в госпитале подал рапорт о поступлении на курсы авиационных механиков, на которых начал обучение после выздоровления и продолжил его до середины августа 1915 года. Продолжил службу в качестве перегонщика самолётов и инструктора в армейском авиационном парке № 1.

19 Февраля 1917 года получил звание ефрейтора, а 26 марта направлен в 7-ю разведывательную эскадрилью (FA 7). 29 марта ему присвоено звание унтер-офицера. В июне 1917 года Боймер был зачислен в Jagdstaffel «Бёлке» (Jasta 2), через два дня переведён в Jagdstaffel 5. В августе 1917 г. он вновь пришёл в Jagdstaffel 2. Здесь открыл счет своим победам в воздухе. В феврале 1918 года был награждён .

За 30 сбитых самолётов противника был награждён высшим военным орденом Пруссии «За заслуги» («Pour le Mérite»). За всю войну на счету Боймера 43 сбитых самолётов противника.

После войны вернулся в профессию, подтвердив свою квалификацию сдачей экзаменов на стоматолога. В октябре 1922 года он основал вместе со своим боевым товарищам Гарри фон Бюлов-Боткампф авиастроительную фирму «Baumer Aero GmbH» в Гамбурге, где и работал в качестве авиаконструктора и испытателя самолётов.

15 августа 1924 года Боймер вместе со своими практикантами Вальтером Гюнтерем, Вальтером Мертенсом и Вернером Майер-Касселем принимал участие в ежегодном авиационном конкурсе в Гамбурге. Фирма Боймера представила свой новый самолёт Bäumer B I «Roter Vogel». В мае 1925 года последовал новый самолёт — Баумер B II Sausewind. Данный самолёт выиграл конкурс 23 июля 1925 года во 2-й категории, развив наибольшую скорость при наборе высоты в 100 м в высоту (183,5 км/ч), достигнув потолка в 4770 м и показав лучшую скорость набора высоты (2,11 м/с). Последующие самолёты, разработанные фирмой Боймера, также устанавливали рекорды скорости, высоты и дальности полета.

15 июля 1927 года при проведении показа новой машины Bäumer B-V «Puck» на авиационном показе в Копенгагене из-за неполадок двигателя Боймер вынужден был прекратить полётное задание. Выполняя показ другого самолёта Rohrbach Ro IX Боймер погиб при столкновении с землёй из-за отказа двигателя на малой высоте. Самолёт упал в море в пролив Эресунн в 2 километрах от берега.

Герой Первой Мировой войны и один из лучших асов Германии похоронен в Гамбурге на кладбище Friedhof Ohlsdorf

Братья Гюнтер продолжили разработку начатого Баумером самолёта Bäumer B VI «Libelle» (Стрекоза) и построили два экземпляра в 1930 году.

Разное 
 считается, что Пауль Боймер является прототипом главного героя книги Эрих Мария Ремарк «На Западном фронте без перемен»
 именем Боймера названа улица в его родном городе

Награды 
 Pour le Mérite
 Железный Крест 1-го и 2-го класса

Литература 
 Hanns Möller: Geschichte der Ritter des Ordens Pour le Mérite im Weltkrieg. Band 1: A-L. Verlag Bernard & Graefe. Berlin 1935. S. 32-33.
 Jürgen Brinkmann: Die Ritter des Orden «Pour le mérite» 1914—1918. Schäfer, Hannover 1982.
 Klaus D. Patzwall (Hrsg.): Das preussische Goldene Militär-Verdienst-Kreuz. Militair-Verlag Patzwall, Norderstedt 1986, (Quellen und Darstellungen zur Geschichte der Orden & Ehrenzeichen 2, ).
 Arch Whitehouse: Flieger-Asse 1914—1918. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1970, S. 362—363.
 Walter Zuerl: Pour le mérite-Flieger. Luftfahrtverlag Axel Zuerl, Steinebach Wörthsee 1987, ISBN 3-934596-15-0.

Примечания

Ссылки 
 Имперские военно-воздушные силы Германии
 Страница Боймера Пауля а на сайте Красные Соколы 
 Список германских асов на сайте Красные Соколы 
 Пауль Боймер на сайте theaerodrome.com 

Офицеры Германии